Fabiny ist der Familienname von:

 Tamás Fabiny (* 1959), ungarischer lutherischer Geistlicher und Bischof
 Tibor Fabiny (1924–2007), ungarischer lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker